Ю́сьвинське сільське́ посе́лення () — муніципальне утворення у складі Юсьвинського району Пермського краю, Росія.

Склад 
До складу поселення входять такі населені пункти: 

Колишні населені пункти — Анісімово, Биково, Верхня Лома, Заболотна, Коканово, Мальцево, Мосіно, Наумово, Пальник, Паньково, Пашино, Потапово, Салтаново, Смислово, Тилаєво, Філімоново, Філіппово, Цивулева, Чернаєво, Яшкіно.

Примітки 

Поселення Юсьвинського району